Leopold II kan zijn:
Leopold II van Anhalt-Dessau (1747-1751)
Leopold II van België (1835-1909)
Keizer Leopold II (1790-1792)
Leopold II van Lippe (1802-1851)
Leopold II van Oostenrijk (1075-1095)
Leopold II van Toscane (1824-1859)
Léopold II (schip, 1893)